Ortenberg néven a következő települések léteznek:
Ortenberg (Baden) – település Baden-Württembergben
Ortenberg (Hessen) – település Hessenben
Ortenberg (Marburg) – Marburg város egyik kerülete